610-й истребительный авиационный Краснознамённый полк (610-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) РККА, принимавшая участие в боевых действиях Советско-японской войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 Кировский истребительный авиационный полк;
 610-й истребительный авиационный полк;
 610-й истребительный авиационный Краснознамённый полк;
 610-й истребительный авиационный Краснознамённый полк ПВО;
 Войсковая часть (Полевая почта) 64386.

История и боевой путь полка 
Полк сформирован 17 октября 1941 года как Кировский истребительный авиационный полк в 5 отдельной авиационной бригаде ВВС Дальневосточного фронта (о. Сахалин) по штату 015/134 (две эскадрильи на самолётах И-16 и одна аэ на И-15бис). В ноябре 1941 года получил наименование 610-й истребительный авиационный полк. В сентябре 1942 года включён во вновь сформированную 255-ю смешанную авиационную дивизию Дальневосточного фронта (фронтового подчинения).

В декабре 1942 года переформирован по штату 015/284. Весной 1945 года полк перевооружён на истребители Як-9. 5 июня 1945 года в состав полка включены: 4-я штурмовая эскадрилья (8 Ил-2) и 30-е отдельное корректировочное звено. Фактически полк стал смешанным, но продолжал именоваться 610-й истребительный авиационный полк. В июне 1945 года вместе с 255-й сад вошёл в состав 10-й воздушной армии Дальневосточного фронта.

В составе 255-й смешанной авиационной дивизии 10-й воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта принимал участие в советско-японской войне на самолётах Як-9 с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года, поддерживая наступающие войска в Сунгарийской наступательной, Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской десантной операциях.
Во время ведения боевых действий 26 августа 1945 года 4-я эскадрилья штурмовиков и 30-е отдельное корректировочное звено убыли из состава полка.

Всего за время Советско-японской войны полком:
 Совершено боевых вылетов — 244;
 Встреч с самолётами противника и воздушных боёв не было.

 610-й истребительный авиационный полк Приказом Народного комиссара обороны СССР № 0164 от 28 сентября на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с японскими войсками на Дальнем Востоке при форсировании рек Амур и Уссури, овладении городами Цзямусы, Мэргень, Бэйаньчжэнь, южной половиной острова Сахалин, а также островами Сюмусю и Парамушир из группы Курильских островов и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом «Красного Знамени».

Весь послевоенный период полк постоянно дислоцировался на Дальнем Востоке, был передан из 255-й сад в 296-ю истребительную авиационную дивизию и с января 1951 года базировался на аэродроме Хомутово на Сахалине. В 1952 году полк освоил истребители МиГ-15, а в 1955 году — МиГ-17. В 1957 году вместе с дивизией был передан в состав войск ПВО и подучил наименование 610-й истребительный авиационный Краснознамённый полк ПВО. В связи со значительным сокращением Вооружённых сил СССР полк 4 августа 1960 года был расформирован.

Командиры полка 
 майор, подполковник Лозыченко Александр Гаврилович октябрь 1941 — июль 1944
 майор Тарасов, 01.08.1944 — 31.12.1945

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
За проявленные образцы мужества и героизма при овладении городами Цзямусы, Мэргэнь, Бэйаньчжэнь, Гирин, Дайрэн, Жэхэ, Мишань, Мукден, Порт-Артур, Харбин, Цицикар, Чанчунь, Яньцзи Верховным Главнокомандующим лётчикам полка в составе 255-й сад объявлена благодарность.

Самолёты на вооружении

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 610-й иап. Майкл Хольм

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году
История Дальнего Востока
Участники Сунгарийской наступательной операции